Badaki peut faire référence à : 
 Yetide Badaki (née en 1981), actrice américaine d'origine nigériane.
 Badaki Fulbariya, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Bara.